La stanza rossa (Röda rummet) – romanzo di August Strindberg del 1879
La stanza rossa – dipinto di Henri Matisse del 1908